De Braak (Amstelveen), openbaar park met inheemse beplanting, aangelegd rond een oude veenplas met dezelfde naam. Rijksmonument.
De Braak (Paterswolde), landgoed van 29 hectare van Natuurmonumenten in het noorden van Drenthe.
SV De Braak, voetbalvereniging te Helmond, gevestigd op het gelijknamige sportcomplex.